Марк-Емилио Папазов е български футболист, нападател на Хебър под наем от ЦСКА (София).

Професионална кариера 
Юноша на Левски София от 2010 до юни 2016, когато за няколко месеца преминава в школата на Пескара Италия, за да се върне в школата на Левски София. Играе като нападател. През септември 2018 преминава в академия ЦСКА. На 23 юни 2020 подписва първи професионален договор с ЦСКА. На 5 юли 2020 е в групата за мача с Лудогорец Разград.

Юношески национал на България до 17 години, участва на турнира Кубок Развития в Минск, Беларус през 2019 като записва 3 мача и 2 гола.

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com

Български футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)